Folgende Klöster haben den Namen Kloster Reichenbach:
 Kloster Reichenbach (Baden-Württemberg), ein Benediktinerkloster in Klosterreichenbach, einem Ortsteil der Gemeinde Baiersbronn im Schwarzwald, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Kloster Reichenbach am Regen, eine ehemalige Benediktinerabtei und ein Kloster der Barmherzigen Brüder vom hl. Johannes von Gott in der Gemeinde Reichenbach im Bayerischen Wald (früher Böhmerwald), Landkreis Cham, Bayern